«S'il suffisait d'aimer» — шістнадцятий студійний та одинадцятий франкомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 7 вересня 1998 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Альбоми Columbia Records
Альбоми Epic Records
Франкомовні музичні альбоми